Метлюк — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Метлюк, Даниил Денисович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Метлюк, Денис Юрьевич (род. 1972) — российский хоккеист.
 Метлюк, Филипп Юрьевич (род. 1981) — российский хоккеист.